Seznam armad z zaporedno številko 60.

Seznam 
 60. armada (Kitajska)
 60. armada (ZSSR)

Glej tudi